Tilton kan syfta på:

 Tilton, Illinois – en ort i Vermilion County, Illinois, USA
 Tilton, New Hampshire – en stad i Belknap County, New Hampshire, USA
 Tilton on the Hill – en ort i Tilton on the Hill and Halstead, Harborough, Leicestershire, England
 Tilton on the Hill and Halstead – en civil parish i Harborough, Leicestershire, England